Salata se može odnositi na:
Salata, jelo
Zelena salata, jednogodišnja zelena biljka koja se uzgaja za ishranu.
Taramo salata, grčko i tursko predjelo koje se priprema posoljene ikre bakalara, šarana ili drugih morskih ili rečnih riba, pomešane sa prezlama ili pire krompirom, sa dodatkom limuna, sirćeta i maslinovog ulja.
Šopska salata, tradicionalno jelo balkanske (ponajviše srpske, bugarske, makedonske i češke) kuhinje.